Murad Mammadov (* 12. srpna 1995) je ázerbájdžánský zápasník – klasik.

Sportovní kariéra 
Zápasení se věnuje od 10 let. Připravuje se v Baku v armádním klubu MOİK. Specializuje se na řecko-římský (klasický) styl. V ázerbájdžánské mužské reprezentaci se pohybuje od roku 2015 ve váze do 59 (60) kg. V roce 2016 neuspěl v ázerbájdžánské olympijské nominaci.

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Zápas v Ázerbájdžánu

Externí odkazy 
 
 Výsledky Murada Mammadova na uni-leipzig.de

Ázerbájdžánští klasici
Narození 12. srpna
Narození v roce 1995
Žijící lidé
Muži